Joan Maria Nin i Gènova (Barcelona, 1953- ), director general de la Caixa (2007-2014)
 Joan Nin i Romeu (Calafell, 17 de juny del 1922 – 15 de febrer del 1998), poeta calafellenc 
 Joan Nin i Serra (Vilanova i la Geltrú, 1804 – Tortosa, 1867), religiós i mestre de capella de la catedral de Tortosa